Amaro — santo lendário da Península Ibérica
 Amaro (Itália) — comuna da província de Údine, região Friul-Veneza Júlia, Itália
Amaro (empresa) — marca de lifestyle brasileira
 O Crime do Padre Amaro — obra de Eça de Queiroz
 San Amaro — município espanhol

Desambiguações de topônimos